

Cinema
 The Rescue – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
 The Rescue – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Empire Films Manufacturing Company
 The Rescue – film del 1917 diretto da Ida May Park
 The Rescue – film del 1929 diretto da Herbert Brenon
 Il salvataggio (The Rescue) – film del 1988 diretto da Ferdinand Fairfax
 The Rescue – film del 2020 diretto da Dante Lam
 The Rescue - Il salvataggio dei ragazzi (The Rescue) – film del 2021 diretto da Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin

Musica
 The Rescue – album degli Explosions in the Sky
 The Rescue – album di Adam Cappa
 The Rescue – album di Horsell Common

Pittura
 The Rescue dipinto di John Everett Millais